Izraz parafilija lahko pomeni naslednje:
 parafilija, taksonomska oznaka za skupino organizmov, ki vsebuje skupnega prednika in delež (ne vseh) potomcev,
 parafilija, oznaka za spolno vzburjenost ob neobičajnih predmetih, situacijah, fantazijah, vedenjih in posameznikih.